Otto unità dell'United States Navy sono state battezzate USS Hornet, calabrone in lingua inglese.

 – sloop del 1775 armato con dieci cannoni;
 –  sloop analogo al precedente varato nel 1805.
 – brigantino armato come uno sloop da guerra, varato nel 1805 a Baltimora affondò al largo di Tampico, Messico il 29 settembre, 1829 per una tempesta.
 – schooner usato come vascello postale tra il 1813 e il 1820.
 – nave a vapore mossa da una ruota a pale posta lateralmente (1865).
 –  yacht convertito fu un vascello postale durante la guerra Ispano-Americana (1898).
 –  fu la portaerei dalla quale partì il raid di Tokyo nel 1942. Insieme all'Enterprise, combatté la battaglia delle Midway, e fu affondata nella battaglia delle isole di Santa Cruz il 26 ottobre 1942.
 – portaerei che era stata chiamata originariamente Kearsarge, ma fu rinominata in onore della CV-8 fu impiegata nella seconda guerra mondiale. Vi furono accolti dal rientro dallo spazio sia l'equipaggio dell'Apollo 11 che dell'Apollo 12. Attualmente è alla fonda presso il museo navale di Alameda, California.

Note 

Hornet